Лорен Дейгл (, род. 9 сентября 1991 года) — американская певица, играющая в стиле современной христианской музыки, автор и исполнитель. Номинант и лауреат нескольких музыкальных премий, включая Грэмми, GMA Dove Awards, Billboard Music Awards , American Music Awards.

Биография 
 См. также «Биографию» в английском разделе.
Родилась 9 сентября 1991 года в городе Лафейетт (штат Луизиана, США).

Дискография 
 См. также «Lauren Daigle Discography» в английском разделе.
Все три её альбома (два студийных и один рождественский сборник) возглавляли чарт современной христианской музыки Top Christian Albums, которые в общей сумме лидировали 55 недель (на 20 июля 2019). Из них 39 недель (на 20 июля 2019) на 1-м месте находился ей второй студийный альбом Look Up Child (2018-19).

Её сингл «You Say» 54 недели возглавлял чарт (на 10 августа 2019) современной христианской музыки Hot Christian Songs (где учитываются радиоэфиры, продажи и скачивания). Это второй результат в истории после песни «Oceans (Where Feet May Fail)» (в исполнении австралийского хора Hillsong United), которая лидировала 61 неделю в 2013—2016.
Трек стал первой песней, возглавившей радиоэфирные чарты Adult Contemporary (запуск его состоялся в 1961 году как «Easy Listening») и Christian Airplay (Christian Airplay был начат журналом Billboard в 2003 году, а эта песня лидировала там с сентября 2018 года 17 недель), то есть, она стала кросовером. В чарте Adult Contemporary песня «You Say» сместила с вершины трек «Girls Like You» (Maroon 5), лидировавший там 33 рекордных недели. Одновременно альбом Лорен Дейгл Look Up Child возглавляет чарт Top Christian Albums уже 42-ю неделю с тиражом 12,000 эквивалентных альбомных единиц.

 How Can It Be (2015)
 Behold: A Christmas Collection (2016)
 Look Up Child (2018)

Награды и номинации

American Music Awards 

|-
| 2016 || Lauren Daigle || Contemporary Inspirational || 
|-
|2017 || Lauren Daigle || Contemporary Inspirational || 
|-
|2018 || Lauren Daigle || Contemporary Inspirational || 
|}

Billboard Music Awards 

|-
|rowspan=3|2017 || Lauren Daigle || Top Christian Artist || 
|-
|How Can It Be|| Top Christian Album || 
|-
| «Trust in You» || Top Christian Song || 
|-
|rowspan=3|2019 || Lauren Daigle || Top Christian Artist || 
|-
|| Look Up Child|| Top Christian Album|| 
|-
|| You Say|| Top Christian Song|| 
|}

GMA Dove Awards 

|-
|rowspan="3"| 2015 || Lauren Daigle || New Artist of the Year || 
|-
| «How Can It Be» || Pop/Contemporary Song of the Year || 
|-
| «How Can It Be» || Song of the Year || 
|-
|rowspan="6"| 2016 || Lauren Daigle || Songwriter of the Year || 
|-
| Lauren Daigle || Contemporary Christian Artist of the Year || 
|-
| Lauren Daigle || Artist of the Year || 
|-
| «Trust in You» || Song of the Year || 
|-
| «First» || Song of the Year || 
|-
| «Trust in You» || Pop/Contemporary Recorded Song of the Year || 
|-
|rowspan="5"| 2017 || «Come Alive (Dry Bones)» || Song of the Year || 
|-
| Lauren Daigle || Songwriter of the Year || 
|-
| «Hard Love» || Rock/Contemporary Recorded Song of the Year || 
|-
| «Come Alive (Dry Bones)» || Pop/Contemporary Recorded Song of the Year || 
|-
| Behold || Christmas / Special Event Album of the Year || 
|-
|rowspan="2"| 2018 || «O’Lord» || Song of the Year || 
|-
| «O’Lord» || Pop/Contemporary Recorded Song of the Year ||

Grammy Awards 

|-
|2016
|How Can It Be
|Best Contemporary Christian Music Album
|
|-
|2017
|«Trust in You»
|rowspan="2"|Best Contemporary Christian Music Performance/Song
|
|-
|rowspan="2"|2019
| «You Say»
| 
|-
|Look Up Child
|Best Contemporary Christian Music Album
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Lauren Daigle — песни с аккордами . Holychords.com
 Lauren Daigle — You Say (Official Music Video) . Более 100 млн просмотров
 Lauren Daigle — Look Up Child (Audio) 
 Lauren Daigle — Rescue (Official Music Video) . 20.7.2019

Лауреаты премии «Грэмми»
Христианские музыкальные исполнители
Участники American Idol